

Максут — село, район Беїмбета Майліна, Костанайська область

Максут — село, комуна Делень, повіт Ясси